Santo Tirso de Prazins é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 2,74 km² de área. e 993 habitantes (2011) Densidade: 362,4 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Corvite, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite com a sede em Prazins Santo Tirso.

População	
	

Antigas freguesias de Guimarães